Salerano peut désigner:

 Salerano Canavese, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Salerano sul Lambro, commune italienne de la province de Lodi dans la région Lombardie en Italie ;